wdowa – kobieta po śmierci męża
 wdowa konsekrowana – w chrześcijaństwie starożytnym i współczesnym katolicyzmie – kobieta wprowadzona do stanu wdów (ordo viduis) przez konsekrację z rąk biskupa
 wdowa (Latrodectus) – rodzaj pająków z rodziny omatnikowatych (np. czarna wdowa)
 WdoWa – polska raperka
 wdowa – błąd w łamaniu tekstu
 Wdowa – serial telewizyjny z 2019 roku
Zobacz też:
 cesarzowa wdowa

de:Hurenkind und Schusterjunge#Schusterjunge